Hefter este un nume de familie. Printre persoanele notabile care au purtat acest nume se află:
 Alfred Hefter (1892-1957), poe, jurnalist și scriitor român
 Richard Hefter (n. c. 1942), scriitor american

Vezi și 
 19423 Hefter

Nume de familie